Les pièces buccales sont les composants de la bouche des animaux protostomiens.

Palpes
Maxilles
Mandibules
Pédipalpes

Voir aussi 
 Pièces buccales des arthropodes
 Pièces buccales des insectes

Anatomie des protostomiens